Litschi bezeichnet

 einen Baum und dessen Frucht, siehe Litschibaum
 eine Antilope, siehe Letschwe

Litschi ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Litschi (1912–1999), Schweizer Radsportler

Siehe auch:
 Litchie, eine Liga- und Turnierverwaltungssoftware